Ваулино — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

География 
Деревня Ваулино расположена севернее города Пскова, в 8 км северо-западнее волостного центра, деревни Писковичи, и реки Великой. К западу от деревни расположены холмы под названием Ваулины Горы. Там находится радиотелевизионная передающая станция высотой 185 метров для трансляции цифрового телевидения (взамен телебашни в черте города Пскова на Завеличье, которую разбирать не планируется).

На Ваулиных Горах (к западу от деревни) периодически проводятся соревнования по мотокроссу.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 660 жителей.

Инфраструктура 
Улицы деревни Ваулино:
 Луговой проезд
 Михайловский проезд
 Крымский проезд 
 Владимирская 
 Дорожная
 Киршинская
 Луговая
 Полевая
 Придорожная
 Строителей
 Центральная

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Псковского района